Sarr ist ein in Westafrika gebräuchlicher, u. a. gambischer Familienname.

Namensträger 

 Alioune Sarr (1908–2001), senegalesischer Historiker, Autor und Politiker
 Amin Sarr (* 2001), schwedischer Fußballspieler

 Badara Sarr (* 1994), senegalesischer Fußballspieler
 Bouna Sarr (* 1992), französischer Fußballspieler
 Cheikh Sarr (* 1987), dänischer Fußballspieler
 Chérif Ousmane Sarr (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Felwine Sarr (* 1972), senegalesischer Ökonom und Schriftsteller
 Jacques Sarr (1934–2011), senegalesischer Geistlicher, Bischof von Thiès
 Ibrahima Sarr (* 1949), mauretanischer Journalist und Politiker
 Ismaïla Sarr (* 1998), senegalesischer Fußballspieler
 Issa Sarr (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Julia Sarr, senegalesische Sängerin
 Kor Sarr (1975–2019), senegalesischer Fußballspieler und -trainer
 Malang Sarr (* 1999), französischer Fußballspieler
 Mamadou Sarr (1938–2022), senegalesischer Leichtathlet
 Mariama Sarr-Ceesay, gambische Politikerin
 Marian Sarr (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Mass Sarr (* 1973), liberianischer Fußballspieler und -trainer
 Mohamed Sarr (* 1983), senegalesischer Fußballspieler
 Mohamed Mbougar Sarr (* 1990), senegalesischer Schriftsteller
 Mouhamadou-Naby Sarr (* 1993), französischer Fußballspieler
 Momodou Sarr (* 1959), gambischer Leichtathlet
 Olivier Sarr (* 1999), französischer Basketballspieler
 Ouleymata Sarr (* 1995), französische Fußballspielerin

 Papa Sarr Corr († 2020), gambischer Fußballspieler
 Sally Sarr (* 1986), französisch-mauretanischer Fußballspieler
 Saly Sarr (* 2002), senegalesische Leichtathletin

 Théodore-Adrien Sarr (* 1936), senegalesischer Geistlicher, Erzbischof von Dakar
 Wilfried Sarr (* 1996), deutscher Fußballspieler

Einzelnachweise

Siehe auch 
 SAR 

Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Gambia)
Kultur (Senegal)